En Pologne, Piaski fait référence à :

 Dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Piaski, village du powiat de Grudziądz
 Piaski, village du powiat de Świecie
 Piaski, village du powiat de Włocławek

 Dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Piaski, gmina du powiat de Gostyń,
 Piaski, village du powiat de Gostyń et siège de la gmina de Piaski,
 Piaski, village du powiat de Gniezno,
 Piaski, village du powiat de Kępno,
 Piaski, village du powiat de Konin,
 Piaski, village du powiat de Krotoszyn, 
 Piaski, village du powiat de Nowy Tomyśl, 
 Piaski, village du powiat de Rawicz, 

 Dans la voïvodie de Łódź :
 Piaski, village du powiat de Łowicz
 Piaski, village du powiat de Piotrków
 Piaski, village du powiat de Radomsko
 Piaski, village de la gmina de Bolesławiec
 Piaski, village de la gmina de Grabów
 Piaski, village de la gmina de Kleszczów
 Piaski, village de la gmina de Konopnica
 Piaski, village de la gmina de Lututów
 Piaski, village de la gmina de Świnice Warckie
 Piaski, village de la gmina de Szadek
 Piaski, village de la gmina de Wieluń
 Piaski, village de la gmina de Zduńska Wola

 Dans la voïvodie de Lublin :
 Piaski, gmina du powiat de Świdnik
 Piaski, ville du powiat de Świdnik, et la gmina dont elle est le siège
 Piaski, village du powiat de Łuków
 Piaski, village du powiat de Włodawa

 Dans la voïvodie de Mazovie :
 Piaski, village du powiat de Garwolin
 Piaski, village du powiat de Piaseczno
 Piaski, village du powiat de Płock
 Piaski, village du powiat de Radom
 Piaski, village du powiat de Sierpc
 Piaski, village du powiat de Wołomin

 Dans la voïvodie de Podlachie :
 Piaski, village du powiat de Białystok
 Piaski, village du powiat de Hajnówka

 Dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Piaski, village du powiat de Łobez
 Piaski, village du powiat de Szczecinek

 Dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Piaski, village du powiat de Jędrzejów
 Piaski, village du powiat de Kielce
 Piaski, village du powiat de Końskie
 Dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Piaski, village du powiat d'Ełk 
 Piaski, village du powiat d'Iława 
 Piaski, village du powiat de Pisz 

 Dans d'autres voïvodies
 Piaski, hameau dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Piaski, village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Piaski, village dans la voïvodie de Lubusz
 Piaski, village dans la voïvodie d'Opole
 Piaski, village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Piaski, village dans la voïvodie de Poméranie
 Piaski, village dans la voïvodie de Silésie